Stefan Edberg e Anders Järryd hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 7–6, 6–2, 4–6, 5–7, 7–6.

Teste di serie

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (Campioni)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (semifinali)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (primo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Paul Annacone /  Mike De Palmer (quarti di finale)

 Peter Doohan /  Laurie Warder (secondo turno)
 Chip Hooper /  Mike Leach (terzo turno)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Jim Pugh /  Blaine Willenborg (terzo turno)
 Mansour Bahrami /  Diego Perez (terzo turno)
 Rick Leach /  Tim Pawsat (primo turno)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (terzo turno)
 Eric Jelen /  Jaroslav Navrátil (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1987